Dark Days in Paradise – to wydany w roku 1998 album Gary'ego Moore'a.

Lista utworów 
 "One Good Reason" – 3:02
 "Cold Wind Blows" – 5:26
 "I Have Found My Love in You" – 4:53
 "One Fine Day" – 4:58
 "Like Angels" – 7:32
 "What Are We Here For?" – 5:44
 "Always There for You" – 4:33
 "Afraid of Tomorrow" – 6:42
 "Where Did We Go Wrong?" – 6:36
 "Business As Usual" – 18:02

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1988
Albumy Virgin Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1997